Флаг Алабамы () — один из символов американского штата Алабама.

Флаг Алабамы представляет собой белое полотнище с Андреевским крестом тёмно-красного цвета.

Флаг 1861 года 
11 января 1861 власти штата Алабама объявили о выходе из Союза и приняли официальный флаг, разработанный несколькими женщинами из Монтгомери, последние штрихи к которому были выполнены Фрэнсисом Коррой.

На лицевой стороне в середине синего полотнища изображена богиня свободы с опущенным мечом в правой руке и маленьким синим флагом с золотой звездой и надписью Alabama () в левой. Над её фигурой аркой располагается надпись золотыми буквами: Independent now and forever (). На оборотной стороне изображён куст хлопка и справа от него извивающийся техасский гремучник. Ниже — золотая надпись: Noli me tangere ().

Этот флаг был поднят над офисом губернатора Алабамы 11 января 1861 года. Получив повреждения от непогоды, флаг был снят 8 февраля и более не использовался.

Похожие флаги 
Флаг Святого Патрика

См. также 
 Печать Алабамы

Флаг